Lou Jeanmonnot-Laurent (ur. 28 października 1998 w Pontarlier) – francuska biathlonistka, czterokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2015 roku, startując na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Vorarlbergu, gdzie zdobyła złoty medal w biegu pościgowym. Rok później zdobyła brązowy medal w tej samej konkurencji na igrzyskach olimpijskich młodzieży w Lillehammer. Następnie wywalczyła złoto w biegu indywidualnym i srebro w sztafecie na mistrzostwach świata juniorów w Osrblie w 2017 roku. Ponadto zwyciężała w sztafecie na mistrzostwach świata juniorów w Otepää w 2018 roku i mistrzostwach świata juniorów w Osrblie rok później.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 6 marca 2021 roku w Novym Měscie, zajmując 30. miejsce w sprincie. Tym samym już w debiucie zdobyła pierwsze punkty. Pierwszy raz na podium indywidualnych zawodów tego cyklu stanęła 12 stycznia 2023 roku w Ruhpolding, kończąc rywalizację w biegu indywidualnym na drugiej pozycji. W zawodach tych rozdzieliła Włoszkę Lisę Vittozzi i swą rodaczkę, Julię Simon.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium indywidualnie

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1998
Francuskie biathlonistki
Ludzie urodzeni w Pontarlier